Мыльнище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мыльнище — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Мыльнище —  деревня в Демидовском районе Смоленской области.